Cruz de la Fuerza Aérea puede referirse a:

 Cruz de la Fuerza Aérea (Estados Unidos)
 Cruz de la Fuerza Aérea (Reino Unido)
 Cruz de la Fuerza Aérea (Sudáfrica)

Condecoraciones